Gymnomenia är ett släkte av blötdjur. Gymnomenia ingår i familjen Gymnomeniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Gymnomenia